Istrie může odkazovat na:

 Istrie (poloostrov) – poloostrov v severním Jaderském moři

Správní celky ležící na poloostrově 
 Istrie (země) – korunní země na jihu Rakouského císařství
 Istrijská župa – župa v západním Chorvatsku
 Slovinská Istrie – region v jihozápadním Slovinsku

Historická sídla 
 Histria – řecká kolonie u Černého moře

Externí odkazy